Ащыколь:
 Ащыколь (впадина) — впадина на территории Туркестанской и Кызылординской областей Казахстана.
 Ащыколь (озеро, Узынкольский район) — озеро в ? сельском округе Узынкольского района Костанайской области.
 Ащыколь (озеро, Бауманский сельский округ) — озеро в Бауманском сельском округе Узынкольского района Костанайской области.